Ossypenko (ukrainisch ) sowie Osipenko ist ein ukrainischer und russischer (Ossipenko) Orts- und Familienname. 

Orte:
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, Ukraine; siehe Ossypenko (Solone)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, Ukraine; siehe Ossypenko (Berdjansk)
 Dorf in der Stadt Sewastopol, Rajon Nachimow, Ukraine; siehe Ossypenko (Sewastopol)
 Name der Stadt Berdjansk, Ukraine, von 1939 bis 1958
 Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland; siehe Ossipenko (Kaliningrad)

Personen:
 Inna Osipenko-Radomska (* 1982), ukrainisch-aserbaidschanische Kanutin 
 Jurij Ossypenko (* 1969), ukrainischer Dreispringer
 Leonid Gawrilowitsch Ossipenko (1920–1997), sowjetischer U-Boot-Kommandant und Konteradmiral
 Maxim Alexandrowitsch Ossipenko (* 1994), russischer Fußballspieler
 Polina Denissowna Ossipenko (1907–1939), sowjetische Fliegerin und Offizierin